IFM - Institut de Finance et Management è una business school bilingue (francese e inglese) situata a Ginevra, in Svizzera, fondata nel 1971. 
 
Le specializzazioni dei Bachelor proposti sono: 
management
business finance
marketing e comunicazione
relazioni internazionali

Nel programma dell'IFM, conforme ai criteri della dichiarazione di Bologna, vi è anche un MBA.

Secondo la classifica stilata dal Handelszeitung, il quotidiano economico finanziario di riferimento in Svizzera, l'MBA dell'IFM è per il quarto anno consecutivo uno dei migliori MBA di qualità in Svizzera. IFM è l'unica università del cantone di Ginevra ad essere citata in questa classifica. (fonte: edizione speciale MBA - marzo 2008)

Collegamenti esterni 
 

Università in Svizzera
Istruzione a Ginevra